Наом Гирмай Нетабай (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Кристианстада», в котором начал, где и начал взрослую карьеру, дебютировав 14 апреля 2013 года в матче первого тура нового сезона в первом шведском дивизионе против «Карлстада». В 2015 году «Кристианстад» объединился в другой городской командой, в результате чего был образован новый клуб. Гирмай остался выступать в команде, где провёл ещё два сезона.

9 декабря 2017 года стал игроком «Варберга». 3 апреля 2018 года сыграл первую игру в Суперэттане против «Эргрюте», появившись на поле в стартовом составе. В первом сезоне в 28 матчах забил 10 мячей, в результате чего стал лучшим бомбардиром команды и помог ей занять 14 место в турнирной таблице и попасть в стыковые матчи. В двухматчевом противостоянии с «Оскарсхамном» сильнее оказался «Варберга». В следующем сезоне «чёрно-зелёные» заняли вторую строчку и впервые в своей истории вышли в Алльсвенскан, а Гирмай забил восемь мячей в 29 матчах.

11 декабря 2019 года перешёл в «Сириус», заключив двухлетнее соглашение. 22 февраля 2020 года провёл первую игру в составе нового клуба в рамках группового этапа кубка страны с «Соллентуной». 14 июня дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Юргорденом», появившись на поле на 74-й минуте вместо Адама Хелльборга.

5 декабря 2021 года перешёл в «Кальмар». Первую игру в составе нового клуба провёл 20 февраля 2022 года в кубке Швеции с «Треллеборгом».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Кальмар»